Marco Polo má více významů:

 Marco Polo – benátský kupec a cestovatel
 Marco Polo (kráter) – kráter na Měsíci
 Marco Polo (seriál) – seriál o prvních rocích Marca Pola na dvoře chána Kublaje
 Marco Polo (film) – film o osobě Marca Pola z roku 2007
Marco Polo – pancéřový křižník Italského královského námořnictva, spuštěný na vodu v roce 1892